Mota může znamenat:

 Bethany Mota – americká video blogerka z Los Banos v Kalifornii
 Carlos Mota Pinto – portugalský politik
 Daniel da Mota – lucemburský fotbalový útočník